Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Foxhound, un septième ayant été annulé avant sa mise en chantier :
 le , un brick-sloop de 18 canons de classe Cruizer lancé en 1806 et coulé en 1809 ;
 le , un sloop de 16 canons, à l'origine le brick français Basque capturé en 1809 puis revendu en 1816 ;
 le HMS Foxhound aurait dû être un brick-sloop de 10 canons de classe Cherokee. Commandé en 1826, il est annulé en 1831 ;
 le , une canonnière à hélice lancée en 1856 et démolie en 1866 ;
 le , une canonnière de 4 canons lancée en 1877 et transférée aux garde-côtes en 1886 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1909 et revendu en 1921 ;
 le , un destroyer de classe F lancé en 1934. Il est transféré à la Marine royale canadienne en 1944 et renommé NCSM Qu'Appelle, avant d'être revendu en 1948.

Foxhound